Жоаким Жером Кио дю Пассаж (; 9 февраля 1775, Аликсан, Дофине (ныне Департамент Дром — 12 января 1849, Ле-Пассаж, департамент Изер) — французский военачальник, наполеоновский бригадный генерал (1811), позднее — генерал-лейтенант (1823).

Выходец из третьего сословия. После французской революции вступил добровольцем в гренадерский батальон родного департамента Дром, участвовал в осаде Тулона, сражался в Альпах и на Пиренеях. Некоторое время был в Италии адъютантом генерала (будущего маршала) Виктора, отличился в сражениях при Пастренго и при Маренго, после которого Италия снова оказалась в руках французов. Впоследствии (1805), также в качестве адъютанта, находился при маршале Ланне, в том же году произведён в полковники.

В 1806 году отважно сражался при Йене, где пруссаки были разгромлены наголову, и был там ранен. С 1808 по 1812 год — в Испании, где шли изнурительные сражения с англичанами и местными повстанцами. Именно там Кио дю Пассаж заслужил эполеты бригадного генерала.

Когда, после поражения в России, главные силы армии Наполеона нуждались в талантливых кадрах, генерал, наряду со многими другими, был направлен в Германию, но в обернувшемся триумфом русских войск сражении при Кульме был ранен и попал в плен.

Вернувшись во Францию после отречения Наполеона, не был, как и другие военачальники императора, обделён подчёркнутым вниманием Бурбонов, но во время Ста дней примкнул к императору вновь. Когда генерал Алликс де Во по болезни не прибыл к армии в Бельгию, бригадный генерал Кио де Пассаж стал командующим пехотной дивизии и во главе её сражался при Ватерлоо, находился со своем соединением в гуще боя.

В 1823 году уволен в отставку с производством в генерал-лейтенанты.

Имя генерала Кио дю Пассажа можно найти на южной стене Парижской триумфальной арки.

Награды 
   кавалер ордена Почётного легиона
  офицер ордена Почётного легиона
  командор ордена Почётного легиона
  кавалер военного ордена Святого Людовика (1814)
  великий офицер ордена Почётного легиона (1822)
 барон Империи ()

Литература 
 Шиканов В. Н. Генералы Наполеона. Биографический словарь. — Рейттар, 2004. — С. 103.

Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Французские бригадные генералы Наполеоновских и Революционных войн
Бароны Империи (Франция)